Llista dels 261 municipis del departament francès del Mayenne (53).

Vegeu també 
 Cantons del Mayenne

Mayenne